Axen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Axen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (11,3 ha)
Axen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (65,5 ha)
Axen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (52,4 ha)
Axen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (15,7 ha)

Schweiz 

 Axen (bergstopp), Uri, Uri, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn